Crouvisier est un patronyme français particulièrement présent en Lorraine, notamment dans le département des Vosges.

Étymologie 
Le patronyme Crouvisier provient du nom de métier ancien corvesier ou corvisier ou courvoisier (cordonnier):
 corvesier, orthographe du métier donnée par les spécialistes en onomastique de Geneanet
 corvisier, orthographe donnée dans le Dictionnaire des vieux métiers de Paul Reymond
 corvisier, orthographe donnée dans le Dictionnaire des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet
 courvoisier, orthographe donnée par D. Chatry dans Métiers Insolites du Passé

Le Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du  de Frédéric Godefroy recense 23 formes anciennes de ce nom de métier, dont la première était corveisier en 1241. La multiplicité des formes médiévales du métier de cordonnier :
 forme en corb- : corbesier, corbusier
 forme en corv- : corvaisier (1340), corveisier (1241), corveser (1213), corvesour, corveixeir, corvexier, corviser, corvisier (1294), corvissier, corvixier (1335), corvoisier, corvusier (1324)
 forme en courv- : courvexier, courvixier (1345), courvoisier (1323)
 forme en couvr- : couvrexier
 forme en cover- : coverxier (1360)
 forme en covre- : covrexie
 forme en crov- : crovexier, crovixier (1393), crovixiez
explique le grand nombre de variantes patronymiques.

Variantes 
Il existe plusieurs variantes de ce patronyme : , , , , , , , , ,  et ,  et , tous également présents dans le département des Vosges.

Deux autres variantes ne sont pas centrées sur le département des Vosges : 
  est plus fréquent dans les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, mais rare dans les Vosges ;
  est davantage centré sur l'ouest de la France, en Maine-et-Loire et en Bretagne, alors qu'il est très rare en Lorraine et en Franche-Comté et absent du département des Vosges.

Personnalités 
 Stéphanie Crouvisier (1985-), une grimpeuse française qui fait partie des quelques femmes à avoir gravi des voies cotées 8c.
 Damien Crouvisier, un champion d'Europe de caisse à savon en 2013.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien